Саїд Газневі (*д/н — після 1034) — номінальний правитель Хорезму в 1032—1034 роках.

Життєпис 
Походив з династії Газневідів. Один з молодших синів султана Масуда I. У 1032 році після смерті хорезмшаха Алтунташа призначається на цю посаду. Проте фактично та керував син Алтунташа — Гарун. Більшість часу Саїд проводив у Хорезмі та Газні. У 1034 році Гарун захопив Хорезм. Спроби відвоювати його виявилися невдалими. Подальша доля Саїда невідома.

Джерела 
 Clifford Edmund Bosworth: The political and dynastic history of the Iranian world (A.D. 1000—1217). In: John Andrew Boyle (Hrsg.): The Cambridge History of Iran. Vol. 5: The Saljuq and Mongol periods. Cambridge 1968.
 Империя тюрков. Великая цивилизация. Тюркские народы в мировой истории

Шахи Хорезму
Газневіди